Whitwell (Derbyshire) — localidade na Derbyshire, Inglaterra
 Whitwell (Hertfordshire) — localidade na Hertfordshire, Inglaterra
 Whitwell (Ilha de Wight) — localidade na Ilha de Wight, Inglaterra
 Whitwell (North Yorkshire) — localidade na North Yorkshire, Inglaterra
 Whitwell (Rutland) — localidade na Rutland, Inglaterra
 Whitwell (Tennessee) — localidade na Tennessee, Estados Unidos
 Whitwell-on-the-Hill — localidade na North Yorkshire, Inglaterra

Desambiguações de topônimos